Сокольничий приказ, ранее Сокольничий путь — орган управления (приказ) регалией (потехою, охотой) Русского государства, ведал придворной соколиной охотой.

История 
На Руси древнейшими княжескими регалиями были регалии звериной и птичьей ловли, рыбная регалия (некоторые породы рыб были объявлены исключительной собственностью князя) и другие, позднее эти регалии стали царскими.

Приказ предположительно был основан в 1550 году, с учреждением чина (звания) сокольничего. Расцвета соколиная охота в России достигла при царе Алексее Михайловиче; во времена его царствования более 3 000 разных ловчих птиц содержались в потешных сёлах Коломенском и Семёновском. Все птицы были распределены по «статьям»; во главе «статьи» стоял начальный сокольник, в непосредственном ведении которого находилось известное число рядовых сокольников, кречетников и ястребников; доставление сокольников в начальные сопровождалось особой торжественной церемонией, установленной в «Уряднике или новом Уложении и устроении чина сокольничья пути», от 1668 года, написанном лично царем Алексеем Михайловичем.

Расформирован был, вероятно, при Алексее Михайловиче, с учреждением приказа тайных дел, который стал заведовать и соколиной охотой. Котошихин не знает уже существования сокольничего приказа.

См. также 
 Ловчий приказ
 Конюшенный приказ

Примечания

Литература 

 
 
 Полевой П. Н. Государев кречатник. (Рассказ из быта сокольников)  // Исторический вестник, 1888. — Т. 34. — № 11. — С. 365—408; № 12. — С. 636—667.
 Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Том I. СПб., 1890).

Ссылки 
 Урядник сокольничья пути // Древняя российская вивлиофика. — Изд. 2-е. — М., 1788. — Ч. 3. — С. 430—463.

Приказы Русского государства
Охота в Древней Руси
1550 год в России